Александр Владимирович Фещенко (р. 6.03.1955) – российский учёный в области физики пучков заряженных частиц и ускорительной техники, лауреат Премии им. академика М. А. Маркова (2008).

В 1978 году окончил Московский инженерно-физический институт (с 2009 года — Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»).

С 1978 года работает в Институте ядерных исследований АН СССР (РАН), с 2001 года  заведующий Отделом ускорительного комплекса, с 2014 г. - заместитель директора по научной работе.

Читает курс лекций в МФТИ по основам физики и техники ускорения заряженных частиц.

Доктор физико-математических наук (2004).

Участвовал в  разработке и наладке систем высокочастотного питания, радиотехнической настройке ускоряющих резонаторов с трубками дрейфа, разработке методов экспериментального исследования динамики пучка, разработке и реализации методов настройки ускорителя и обеспечении его стабильной работы с требуемыми параметрами.

Разработал новый прибор — анализатор микроструктуры сгустков ускоренного пучка.

Награды: Кубок Фарадея (1992), Грамота РАН (2005), премия им. академика М. А. Маркова (2008), памятная медаль «100 лет со дня рождения Л. Ф. Верещагина» (2009).

Источники 
 http://www.inr.ru/rus/list.html#fes
 http://www.npd.ac.ru/Elect-2011/ck/FeschenkoAV-2011.pdf

Выпускники МИФИ
Доктора физико-математических наук
Физики-ускорительщики
Физики России